Umari steht für:
 Umari (Ceará), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Ceará

Umari ist der Familienname folgender Personen:
 Husayn al-Umari, jemenitisches Schura-Rats-Mitglied, Mitglied des UNESCO-Exekutivrats und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Omari